Lista das 544 comunas do departamento francês de Jura.

Tancua foi incluída em Morbier em 01 de janeiro de 2007.

|}

Jura